Reus (mythisch wezen), een mythische of fictieve figuur van grote gestalte
 Reus (Harry Potter)
 Reus (Catalonië), een stad in de Spaanse regio Catalonië
 Luchthaven Reus, bij deze stad
 Reus (computerspel), een computerspel uit 2013
 Reuzenster, een ster met grotere lichtkracht en doorsnede dan sterren uit de hoofdreeks
 een man (reus) of vrouw (reuzin) van grote gestalte
 Lijst van langste mannen
 Lijst van langste vrouwen
 De Reus, een korenmolen in Gennep in de Nederlandse provincie Limburg
 Voor de folkloristische reus, zie Stadsreus (folklore)

 Achternaam
 Kai Reus, Nederlands wielrenner
 Marco Reus, Duits voetballer
 Mike Reus (1971) Nederlands acteur
 Adriaan Leonard Klerk de Reus (1856-1941), Nederlands militair en adjudant van koningin Wilhelmina
 Jan Pieterszoon Reus (1593-1623), schepeling van Bontekoe
 Ruben Reus (1984), Nederlands kunstschaatser
 Johan de Reus (1600-1685), bewindvoerder van de VOC-kamer te Rotterdam
 Jacob de Reus (1921/2-2004), Schevenings visser en Engelandvaarder
 Margreet van Hoorn (Greta (Gré) de Reus) (1922 – 2010), Nederlands schrijfster van streekromans

Zie ook
 De Reus (doorverwijspagina)